Pennsylvania Station (ofte forkortet til Penn Station) var et navn, som jernbaneselskabet Pennsylvania Railroad (PRR) var de første til at benytte på flere af deres store banegårde i det nordøstlige USA.

New York City 

Den bedst kendte og første station, som bar navnet, var Penn Station i New York City. Stationen åbnede den 8. september 1910 for Long Island Rail Roads tog via en ny tunnel under East River. Pennsylvania Railroads tog begyndte at anvende stationen den 27. november samme år, som et supplement og siden erstatning for den gamle station i New York City-området, som lå på den anden side af Hudson River i Exchange Place i Jersey City, New Jersey. PRR besluttede sig for navnet den 1. marts 1909. Med åbningen af Hell Gate Bridge den 1. april 1917, kunne New York, New Haven and Hartford Railroads intercitytog benytte Penn Station. Stationen ligger nu på Amtraks jernbanestrækninger Northeast Corridor og Empire Corridor, og betjenes desuden af New Jersey Transits og Long Island Rail Roads pendlertog.

Philadelphia 

30th Street Station i Philadelphia (Pennsylvania) fik ved sin åbning den 28. september 1930 af den øvre (pendler)etage navnet Pennsylvania Station. Navnet blev ændret til Pennsylvania Station-30th Street den 26. april 1933, kort efter den nedre (intercity)etages åbning den 12. marts. PRR's intercitytog benyttede denne station, mens pendlertogene fortsatte mod øst med Suburban Station som sidste stop. Stationen anvendes i dag af Amtraks intercitytog, New Jersey Transits Atlantic City samt SEPTA's pendlertog.

Baltimore 

Den 1. august 1928 blev Union Station i Baltimore (Maryland) omdøbt til Penn Station. Amtraks intercitytog og MARC's pendlertog anvender stadig stationen. Desuden betjenes stationen af Baltimore Light Rail.

Harrisburg 

Union Station i Harrisburg, Pennsylvania var også kendt som Penn Station. Den blev opført i 1887 og genopbygget i 1905. Selskaberne Reading Railroad, Northern Central Railway og Cumberland Valley Railroad brugte den i fællesskab, indtil Reading Railroad byggede deres egen station i Harrisburg. I dag hedder stationen Harrisburg Transportation Center og betjener Amtraks intercitytog Keystone Service og Pennsylvanian.

Pittsburgh 

Den 17. december 1912 blev Union Station i Pittsburgh (Pennsylvania) omdøbt til Penn Station. Den anvendes i dag af Amtraks intercitytog.

Cleveland 

Den gamle Union Depot-station i Cleveland (Ohio) blev omdøbt til Penn Station den 28. april 1946. Den lukkede den 27. september 1953, hvorefter togene i stedet stoppede ved stationen på Euclid Avenue. Amtraks nuværende station i Cleveland ligger tæt på den tidligere Penn Station.

Cincinnati 

PRR's station i Cincinnati (Ohio) som lå ved Pearl Street og Butler Street, fik navnet Pennsylvania Station. Den blev erstattet ved åbningen af Cincinnati Union Terminal i 1933.

Newark 

Newarks (New Jersey) Penn Station åbnede i 1935, som erstatning for en mindre bygning. Den betjenes nu af New Jersey Transits tog, Newark Light Rail, Amtraks Northeast Corridor-tog samt andre intercitytog.

Hobart, Indiana 

Pennsylvania Railroad Station i Hobart, Indiana, også kendt som The Pennsy Depot, blev bygget i 1911. Den fungerer ikke længere som station.

PRR-stationer, som ikke fik navnet Pennsylvania Station 
Andre større PRR-stationer, som aldrig fik navnet Penn Station, er blandt andre Washington, D.C.'s Union Station, Chicagos Union Station og Cincinnatis Union Terminal. De blev alle anvendt af andre selskaber ud over PRR. PRR's station i Dennison, Ohio fik navnet Pennsylvania Railroad Depot and Baggage Room, mens stationen i Fort Wayne, Indiana, om end officielt kaldet Pennsylvania Railroad Station, blev også kaldt Baker Street Station.

Penn Central Station 
I forbindelse med at PRR i 1968 blev fusineret ind i Penn Central Transportation Company, blev flere stationer den 6. juni omdøbt fra Pennsylvania Station til Penn Central Station. Philadelphias Pennsylvania Station-30th Street blev til Penn Central Station-30th Street, mens Baltimores Pennsylvania Station og Pittsburghs Pennsylvania Station begge blev til Penn Central Station. Desuden fik New York Central Railroads (NYC) Buffalo Central Station og Michigan Central Station (i Detroit) det nye navn. Stationerne i New York City og Newark beholdt det gamle navn, førstnævnte fordi Penn Central også havde Grand Central Terminal.

De to tidligere New York Central Railroad-stationer i Buffalo og Detroit er siden lukket. I Baltimore og Pittsburgh har stationerne igen fået navnet Pennsylvania Station. Stationen i Philadelphia hedder nu blot 30th Street Station.

Kilder 
 PRR Chronology 



Jernbanestationer i USA

de:Penn Station
es:Estación Pensilvania
fr:Pennsylvania Station
ja:ペンシルバニア駅
ko:펜실베이니아 역
zh:賓夕法尼亞車站